Bismarckburg bezeichnet:
 Bismarckburg (Deutsch-Ostafrika), den kolonialen Namen für die heutige Stadt Kasanga in Tansania
 Bismarckburg (Togo), eine ehemalige Kolonialstation im Bezirk Kete Krachi in der Deutschen Kolonie Togo 
 Bismarckburg (Region), einen ehemaligen Verwaltungsbezirk in Deutsch-Ostafrika
 die ehemalige Villa des Schokoladenfabrikanten Heinrich Stollwerck in Köln, siehe Bayenthalgürtel 2